Гибни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гибни, Алекс (род. 1953) — американский кинорежиссёр-документалист, кинопродюсер и сценарист.
 Гибни, Мэтью (1837—1925) — католический прелат, епископ Перта.
 Гибни, Ребекка (род. 1964) — австралийская актриса, сценарист и кинопродюсер.